A Fricska egy, a Britain’s és a Hungary’s Got Talentben is szereplő táncegyüttes.

Történet
A világ leggyorsabb táncosa cím büszke birtokosa volt eddig a magyar közönség előtt is jól ismert, ír származású Michael Flatley. A legfürgébb lábtempójú világhírű kelta fenoménnek azonban kihívója akadt, ugyanis Papp Gergely Bálint, Papp Máté Bence, Popovics Márk és Szabó Dániel, a FRICSKA bebizonyították, hogy ők a világ leggyorsabb néptáncosai, nemcsak lábbal, hanem kézzel is a leggyorsabb ritmust ütik a világon. 

A 2014-ben felállított néptánc gyorsasági rekorddal megelőzték az ír szteppkirályt Michael Flatley-t. 2019-ben a ritmusok és a dinamika bűvöletében élő fiúk négyen nem mást, mint saját magukat győzték le. Korábbi teljesítményüket túlszárnyalva Popovics Márk 1 másodperc alatt 45 csapást és koppintást ért el. Csapatban pedig 2 perc alatt 4077 csapást és koppintást teljesítettek ezzel ők az abszolút gyorsasági rekorderek a néptánc világában. Az együttes vezetője Papp Gergely Bálint elmondta – így kívánják felhívni a világ figyelmét a magyar és a kárpát-medencei néptánckultúra egyedülállóan gazdag kincseire és a rendkívüli teljesítménnyel szeretnének tisztelegni elődeik, a falusi emberek táncos öröksége előtt.

A fiúk szavaival élve:

“Azért választottuk a magyar néptáncot, mert rengeteg erő és dinamika rejlik benne, nekünk pedig az a célunk, hogy ezt a generációnknak megmutassuk, ezt érzékeltessük számukra az előadásainkkal. Bár magyar néptáncosok vagyunk, az autentikus magyar táncmotívumok mellett modern színpadi elemeket is használunk. Egy új, modern, innovatív táncstílust akarunk teremteni.”

2015 májusában a Britain’s Got Talent zsűrijét és közönségét nyűgözték le a tehetségkutató műsor előválogatásán. Ezt követően sem hagytak alább a versenyzéssel, azonban külföld helyett a Hungary’s Got Talent színpadát választották, amelyben bejutottak a döntőbe és a zsűri egyik legjobb kritikáját kapták dinamikus táncukért. Augusztusban a IV. Magyar Teátrum Nyári Fesztiválon elnyerték a legjobb koreográfia díját.

2016 és 2019 során számos neves rendezvényen képviselték hazánkat a világ minden pontján: a riói olimpián, Párizsban a foci EB-n, a pekingi parlamentben, a Monte Carlo Rally záró rendezvényén, a MOB gálaestjén valamint a budapesti TED-en is. Károly herceg 70. születésnapján a Buckingham Palotában kezet fogtak őfelsége II. Erzsébet királynővel.

"Nem az a Hold" című klippel jelentkeztek 2016-ban.

2019-ben aranygombbal jutottak tovább a CzS's Got Talent(cseh és szlovák) döntőjébe:

https://www.joj.sk/cesko-slovensko-ma-talent/vystupenia/473068-fantasticky-step-aky-ste-este-nevideli-jakub-poslal-tychto-fesakov-rovno-do-finale?fbclid=IwAR1Qc9-gN14ig9n4gE7_1tA5TD2oBQZ2h4o2WAW9B0QdrEUOrvTXKFc26-s

A csapat tagjai

Papp Máté Bence
Papp Gergely Bálint
Popovics Márk
Kiss Vidor

Táncegyüttesek